Абержеман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абержеман, Гийом де Лабом (ум. 1360) — французский и савойский государственный деятель.
 Абержеман, Жак де Лабом (ум. после 1466) — савойский, бургундский и французский государственный и военный деятель, великий магистр арбалетчиков Франции. См. также 
 Ле-Гранд-Абержеман — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.